Шатенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Шатенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Шатенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Шатенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Шатенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Шатенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре